Afschar, Afschār oder Afshar steht für:

 Afschar, ein bedeutender Oghusen-Stamm, zu den Turkvölkern gehörend
 Afschar (Teppich), eine Teppichart die von dem turkstämmigen Stamm der Afschar hergestellt wird
 Afschar (Kabul), ein Stadtteil im Westen von Kabul in Afghanistan
 Afschar (Zandschan), ein Distrikt in der Verwaltungseinheit Khodabandeh, Provinz Zandschan im Iran

 Avschar (Armenien), ein Dorf in der Provinz Ararat in Armenien
 Afşar (Balâ), Siedlung in der Gemeinde Balâ, Provinz Ankara, in der Türkei

Afshar, Afschar oder Afschār () ist der Familienname folgender Personen:

 Amir Chosrou Afschar Ghasemlu (1918–1999), persischer Botschafter
 Amir Aslan Afshar (1919–2021), persischer Botschafter
 Ardalan Afshar (* 1984), österreichischer Rapper, siehe Nazar (Rapper)
 Ebrāhim Schah Afschār († 1749), Schah von Persien
 Farhad Afshar (* 1942), iranisch-schweizerischer Soziologe und Islamvertreter
 Haleh Afshar, Baroness Afshar  (1944–2022), britische Politikerin iranischer Herkunft
 Iradsch Afschār (1925–2011), iranischer Jurist, Historiker, Bibliothekswissenschaftler und Iranist
 Lili Afshar, iranisch-US-amerikanische Gitarristin
 Mustafa Afshar (* 1988), afghanischer Fußballspieler
 Shahriar Afshar, iranisch-US-amerikanischer Physiker (Afshar-Experiment)

Siehe auch:
 Avşar, türkischer Vorname